Schnait ist ein Ortsname:

 Schnait, Stadtteil und Dorf von Weinstadt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Schnait (Wackersberg), Dorf der Gemeinde Wackersberg im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

Siehe auch:
 Schnaid
 Schnaidt
 Schnaitt
 Schneid
 Schneidt